У́лица Хле́бникова — улица в историческом районе Закутумье в центральной части Астрахани. Начинается от Московской и идёт с северо-запада на юго-восток параллельно Берёзовскому переулку и улице Раскольникова. Пересекает Коммунистическую улицу, и заканчивается у Марфинской улицы. Улица преимущественно застроена малоэтажными зданиями дореволюционного периода.

История 

До революции современная улица Хлебникова называлась 1-м Проточным переулком. 30 декабря 1920 года постановлением Пленума астраханского горсовета переулок был переименован в Каховский в честь декабриста Петра Григорьевича Каховского. Это название сохранялось до 1985 года, когда переулок получил статус улицы. Новообразованная улицы была названа в честь астраханского поэта Велимира (Виктора Владимировича) Хлебникова.

Застройка 
 дом 6/31 — Усадьба Сидорова (конец XIX — начало XX вв.)
 дом 8/30 — Российский морской регистр судоходства, у здания расположен памятник якорю

Транспорт 
Движения общественного транспорта по улице нет, ближайшая остановка «Отель „Седьмое небо“» расположена на поперечной Коммунистической улице к югу от центральной части улицы Хлебникова. На ней останавливаются автобус 25 и маршрутные такси 4с, 13с, 26с, 43с, 46с, 52с, 81с.

Примечания 

Улицы Астрахани